Simonetto est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1905-1963), chef d'orchestre italien ;
  (1955-), réalisatrice et doubleuse brésilienne ;
  (1987-), nageuse italienne ;
 Noemí Simonetto de Portela (1926-2011), athlète argentine.

Patronyme italien